

Колово — село, гміна Старе Чарново, Грифінський повіт, Західнопоморське воєводство

Колово — село, Совєтський район, Алтайський край
 Колово — селище, Пудозький район, Карелія